Teguise (gemeente), gemeente op het Spaanse eiland Lanzarote.
 Teguise (plaats), hoofdplaats van deze gemeente.